AAC, afkorting voor Augmentative and Alternative Communication de Engelse vertaling van Ondersteunde Communicatie
 AAC, afkorting voor Advanced Audio Coding (en de opvolger AAC+)
 AAC, afkorting voor American Airlines Center, een concertlocatie en stadion in Dallas
 AAC, afkorting voor Amphibian Airplanes of Canada
 AAC, afkorting voor Amsterdamse Atletiek Club (†), hieruit voortgekomen:
 AAC, afkorting voor Amsterdamse Atletiek Combinatie
 AAC Rugby, een Amsterdamse rugbyclub
 AAC, IATA-code voor Luchthaven El Arish
 AAC 1899, een Nederlandse handbalvereniging